2 miejscowości w Polsce:
 Kołaczek – osada w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Jaktorów
 Kołaczek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Kołaczek – dawna nazwa kolonii Kołoczek w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn